Николай Иванович Сахаров: Сахаров, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; поручик; 10 июня 1917 (посмертно).
 Сахаров, Николай Иванович (1926—2011) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Сахаров, Николай Иванович (1921—1999) — советский и российский шахматный библиограф и историк.